Cruyff peut désigner :
 Johan Cruyff (1947-2016), joueur puis entraîneur néerlandais de football
 Jordi Cruyff (1974-), joueur puis entraîneur néerlandais de football, son fils.

Lieu 
 Johan Cruyff Arena, stade situé à Amsterdam.